Sultonov ist der Familienname folgender Personen:
 Bahodirjon Sultonov (* 1985), usbekischer Boxer
 Oʻtkir Sultonov (1939–2015), Premierminister von Usbekistan 1995 bis 2003
 Rafikjon Sultonov (* 1988), usbekischer Boxer

Siehe auch:

 Sultanow